

Гаявата — місто, штат Айова
 Гаявата — місто, штат Канзас

Інше 
 Гаявата — вождь корінних американців доколоніальної епохи та один з лідерів Конфедерації Ірокезів.
 Гаявата — льодовик у Гренландії.
 Гаявата — кратер під льодовиком Гаявата